Out of Time Kan referere til:

Film 
 Out of Time (1988 film), science fiction film med Bill Maher
 Out of Time (2000 film), fjernsynsfilm instrueret af Ernest Thompson
 Out of Time (2003 film), ea thriller med Denzel Washington
 Out of Time (2004 film), en kort komedie af Blake Ritson
 Out of Time (2007 film), en østrigsk film der blev valgt til bedste dokumentar ved 2007 Seattle International Film Festival

Litteratur 
 Out of Time (Cooney roman), en ungdomsroman fra 1996 af Caroline B. Cooney
 Out of Time (McPhee roman), en ungdomsroman fra 2003 af Peter McPhee

Musik

Albums
 Out of Time (album), et album af R.E.M. fra 1991

Sange
 "Out of Time" (Blur sang), en sang af Blur fra 2003
 "Out of Time" (Noel sang), en sang af Noel fra 1988
 "Out of Time" (The Rolling Stones sang), bl.a. indspillet af Chris Farlowe
 "Out of Time" (Stone Temple Pilots sang), en single af Stone Temple Pilots med Chester Bennington fra High Rise fra 2013

Fjernsyn 
 "Out of Time" (CSI: Miami), en episode af CSI: Miami fra 2009
"Out of Time" (Fantastic Four),  en episode af Fantastic Four: World's Greatest Heroes "Out of Time" (Heroes),  en episode af Heroes fra 2007
 "Out of Time" (Red Dwarf), en episode af Red Dwarf fra 1993
 "Out of Time" (Torchwood),  en episode af Torchwood fra 2006

 Computerspil 
 MINERVA: Out of Time, efterfølgeren til MINERVA: Metastasis''